Константинос И. Цюлкас () е гръцки учен, филолог, от Македония.

Биография 
Цюлкас е роден през 1845 година в костурското село Горенци, тогава в Османската империя. Получава основното си образование в родното село, след което продължава образованието си в Костур. През 1875 година получава стипендия и следва филология в Атинския университет. Между 1865-1887 година заедно с лекаря Йоанис Сьомос ръководят гръцкото национално движение в Костурско. Член е на Неа Филики Етерия. Директор е на гръцкото училище в родното си село и заедно с помощника си Гогос отблъскват опитите на екзархистите в селото да въведат българския език в църковната служба. В 1879 година става директор на Битолската гръцка гимназия. В 1889 година е уволнен заради революционна дейност заедно с Анастасиос Пихеон и живее в Александрия.

Цюлкас развива борба с утвърждаващата се в Западна Македония българщина. Основната теза на Цюлкас е, че македонските славянски диалекти са свързани преди всичко с гръцкия език, а не с българския. През 1907 година издава речника „Приноси към двуезичието на македонците чрез сравнение на славофонския македонски с гръцкия“ с над 4000 думи от македонските диалекти, които според него произлизат от дорийския древногръцки диалект.

Умира през 1915 година.

Вижте също 
 Георгиос Буковалас

Бележки 

Гъркомани
Македонски гърци
Родени в Горенци
Възпитаници на Атинския университет
Учители в Битолската гръцка гимназия
Гръцки революционери
Гръцки езиковеди